Ramesa is een naam die veel door Hindoes wordt gedragen. Ramesa een samentrekking van Rama (een naam voor de vrouw van Vishnoe) en isa (heer, man, echtgenoot). Een variant hiervan is Ramesh.

Jongensnaam